Det här är en lista över offentlig konst i Växjö kommun. Listan är en ofullständig förteckning över främst utomhusplacerad offentlig konst i Växjö kommun. 

|}

Källor
 Utdrag på av kommunen ägd offentlig konst. (2013-02-22)
 (eller i helskärm på )
 Statens Konstråd, Byggnadsknuten konst införskaffad 1997-2012

Noter

Externa länkar

Växjö
Växjö
Växjö kommun